Miracle Workers – trio musicale statunitense
 Miracle Workers – EP dei Miracle Workers del 1983
 Miracle Workers – serie televisiva statunitense del 2019